Bartelshagen I – frazione della città tedesca di Marlow
 Bartelshagen II – frazione del comune tedesco di Saal
 Neu Bartelshagen – (lett. «Bartelshagen nuova») frazione del comune tedesco di Niepars